Bongkot kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bongkot, Purworejo, by, 
 Bongkot, Jombang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar